Dacentrurus (nom qui signifie « queue pointue ») est un genre éteint  de dinosaures herbivores de l'infra-ordre des stégosauriens qui vécut à la fin du Jurassique supérieur (Kimméridgien et Tithonien), il y a environ  (Ma).

Le premier spécimen de ce dinosaure a été retrouvé en Angleterre vers 1870. D'autres spécimens ont depuis été découverts en France, en Espagne et au Portugal.

Une seule espèce est connue : Dacentrurus armatus.

Description 
 

Dacentrurus est un stégosauridé massif mesurant 8 mètres de long. Il avait une petite tête et un cerveau gros comme celui du chien. Il possédait une double rangée d'épines le long du dos et de la queue. Il marchait sur ses quatre pattes et se nourrissait de végétaux.

Classification 
Au sein de la sous-famille des Dacentrurinae à laquelle il a donné son nom, Darcentrurus est en groupe-frère avec le genre Miragaia décrit en 2009 à partir de restes fossiles découverts dans le Jurassique supérieur du Portugal.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Stegosauria
Dinosaure du Jurassique supérieur
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie en Angleterre
Paléontologie en Espagne
Paléontologie en France
Paléontologie au Portugal
Taxon fossile décrit en 1902